Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii autor roku.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2019 roku ta kategoria powróciła do Fryderyków.

Lata 1994-1999

Lata 2000-2009

Lata 2010-2020

Lata 2021 - 2022

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Autor